Arena Gimje - przeznaczona do koszykówki hala sportowa znajdująca się w mieście Gimje, w Korei Południowej. W tej hali swoje mecze rozgrywa drużyna Gimje BC. Hala może pomieścić 4 000 widzów, wszystkie miejsca są siedzące.

Hale sportowe i widowiskowe w Korei Południowej